Queer as Folk est le titre de trois séries télévisées, une britannique et deux américaines relatant les aventures d'un groupe d'homosexuels et de leur entourage. Créée et écrite sous la forme d'une série courte par Russell T Davies pour Channel 4, la série britannique est adaptée en une série de cinq saisons aux États-Unis par la chaîne Showtime.

  la série britannique (1999-2000),
  la série américaine passée (2000-2005),
  la série américaine actuelle (2022-)